

Anthroponyme 
 Ján Móry : compositeur slovaque
 Julien Mory Sidibé : évêque du Mali
Louis-Pierre-Joseph Mory : Major-général de l'armée belge
 Mory Kanté : chanteur et musicien guinéen.
Mory Sacko : chef cuisinier français

Toponyme 
en  :
 Mory, commune française, située dans le département du Pas-de-Calais.
 Mory, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui rattachée à Mitry-Mory.
 en Pologne :
 Mory, village du powiat de Pułtusk, dans la voïvodie de Mazovie
 Mory, village du powiat de Varsovie-ouest, dans la voïvodie de Mazovie

Voir aussi 
 Mitry-Mory : commune française, située dans le département de Seine-et-Marne.
 Mory-Montcrux : commune française, située dans le département de l'Oise.

Autres 
 Mory Group : société française de transport et de logistique dont le siège se trouve à Pantin.

Homonymie de toponyme